La Karate1 Premier League 2012 est la deuxième édition de la Karate1 Premier League, compétition mondiale de karaté établie cette année-là. Elle comporte dix étapes :
Open de Paris 2012.
Open de Dordrecht 2012.
Open de Jakarta 2012.
Open de Corfou 2012.
Open de Pusan 2012.
Open d'Istanbul 2012.
Open de Francfort 2012.
Open d'Athènes 2012.
Open de Salzbourg 2012.

2012

Liens externes 
 https://www.karaterec.com/en/contest.php?name=Karate+1
 https://www.karaterec.com/en/contests/karate-1-premier-league-paris-2012/
 https://www.karaterec.com/en/contests/karate-1-premier-league-dordrecht-2012/
 https://www.karaterec.com/en/contests/karate-1-premier-league-jakarta-2012/
 https://www.karaterec.com/en/contests/karate-1-world-cup-busan-2012/
 https://www.karaterec.com/en/contests/karate-1-premier-league-istanbul-2012/
 https://www.karaterec.com/en/contests/karate-1-premier-league-frankfurt-hanau-2012/
 https://www.karaterec.com/en/contests/karate-1-world-cup-athens-2012/
 https://www.karaterec.com/en/contests/karate-1-premier-league-salzburg-2012/

Un open était prévu à Moscou entre ceux d'Athènes et Salzbourg mais a été annulé en cours de saison.